Azkarate steht für:

 baskischer Name von Ascarat
 Miren Azkarate (* 1955), baskische Philologin, Politikerin und Hochschullehrerin

siehe auch
 Azcárate